Helfendorf war
 der deutsche Name der tschechischen Ortschaft Hladíkova Výšina
 der Name einer oberbayerischen Gemeinde (1875–1978), siehe Großhelfendorf und Kleinhelfendorf